In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Pundong (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bantul van de provincie Jogjakarta
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Pundong (Diwek), een plaats in het regentschap Jombang van de provincie Oost-Java